|-
| (89701) 2001 YK85||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89702) 2001 YG86||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89703) 2001 YF87||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89704) 2001 YR89||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89705) 2001 YY93||||16 грудня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89706) 2001 YX98||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89707) 2001 YT99||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89708) 2001 YB105||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89709) 2001 YK106||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89710) 2001 YZ107||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89711) 2001 YE110||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89712) 2001 YV111||||18 грудня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89713) 2001 YB113||||17 грудня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89714) 2001 YA114||||19 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89715) 2001 YC115||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89716) 2001 YD115||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89717) 2001 YE116||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89718) 2001 YK121||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89719) 2001 YZ121||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89720) 2001 YQ122||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89721) 2001 YS123||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89722) 2001 YY126||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89723) 2001 YP130||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89724) 2001 YR130||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89725) 2001 YB132||||19 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89726) 2001 YA134||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89727) 2001 YB135||||19 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89728) 2001 YC136||||22 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89729) 2001 YQ136||||22 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89730) 2001 YK137||||22 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89731) 2001 YE141||||17 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89732) 2001 YE146||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89733) 2001 YD149||||19 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89734) 2002 AH||2002 AH||4 січня 2002||Обсерваторія Пістоїєзе||Маура Томбеллі, Андреа Боаттіні
|-
| 89735 Tommei||2002 AM||4 січня 2002||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні, Лучано Тезі
|-
| (89736) 2002 AC1||||15 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89737) 2002 AW3||||8 січня 2002||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (89738) 2002 AO5||||9 січня 2002||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 89739 Рампацці (Rampazzi)||||9 січня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (89740) 2002 AB9||||9 січня 2002||Нашвілл||Рой Клінґан
|-
| (89741) 2002 AV9||||11 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (89742) 2002 AW16||||5 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (89743) 2002 AD17||||5 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (89744) 2002 AG18||||8 січня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (89745) 2002 AT19||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89746) 2002 AG20||||5 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (89747) 2002 AR20||||6 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (89748) 2002 AS21||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89749) 2002 AT23||||6 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89750) 2002 AB24||||7 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89751) 2002 AM26||||11 січня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (89752) 2002 AX32||||12 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89753) 2002 AO34||||10 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89754) 2002 AT36||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89755) 2002 AJ39||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89756) 2002 AE54||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89757) 2002 AW54||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89758) 2002 AX54||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89759) 2002 AF56||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89760) 2002 AZ56||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89761) 2002 AA59||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89762) 2002 AM60||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89763) 2002 AY60||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89764) 2002 AW61||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89765) 2002 AA62||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89766) 2002 AO62||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89767) 2002 AF71||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89768) 2002 AU71||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89769) 2002 AQ73||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89770) 2002 AX81||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89771) 2002 AD82||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89772) 2002 AT82||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89773) 2002 AJ84||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89774) 2002 AZ88||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89775) 2002 AJ90||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89776) 2002 AL90||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89777) 2002 AR90||||12 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89778) 2002 AK94||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89779) 2002 AO97||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89780) 2002 AY100||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89781) 2002 AT105||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89782) 2002 AM108||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89783) 2002 AT109||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89784) 2002 AZ109||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89785) 2002 AB110||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89786) 2002 AA112||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89787) 2002 AB112||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89788) 2002 AE115||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89789) 2002 AJ116||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89790) 2002 AD117||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89791) 2002 AG118||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89792) 2002 AP120||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89793) 2002 AJ121||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89794) 2002 AB125||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89795) 2002 AO126||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89796) 2002 AT130||||12 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89797) 2002 AW133||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89798) 2002 AK137||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89799) 2002 AS144||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89800) 2002 AW148||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

89700